Астраханская область включает следующие населённые пункты:
 13 городских населённых пунктов (в списке выделены оранжевым цветом), в том числе:
 6 городов, 
 7 посёлков городского типа;
 428 сельских населённых пунктов (по данным переписи 2010 года).

В списке населённые пункты распределены (в рамках административно-территориального устройства) по административно-территориальным единицам: 1 городу областного подчинения, 1 ЗАТО и 11 районам (в рамках организации местного самоуправления (муниципального устройства) им соответствуют 2 городских округа и 11 муниципальных районов).

Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года, численность населения городских населённых пунктов (посёлков городского типа (рабочих посёлков) и городов) — по оценке на 1 января  года.

Город областного значения (городской округ)

ЗАТО (городской округ)

Районы

Ахтубинский район

Володарский район

Енотаевский район

Икрянинский район

Камызякский район

Красноярский район

Лиманский район

Наримановский район

Приволжский район

Харабалинский район

Черноярский район

См.также 
 Административное деление Астраханской области
 Городские населённые пункты Астраханской области
 Сельсоветы Астраханской области

Примечания 

Астр